Cascada puede referirse a:

 En geografía, una cascada o catarata es un salto de agua de altura significativa.
 En bioquímica, una cascada bioquímica, una serie de reacciones químicas.
 En medicina y ciencias relacionadas, el efecto cascada se refiere a un proceso que tiene lugar en forma escalonada, de un evento inicial a una conclusión aparentemente inevitable.
 En ingeniería de software, al desarrollo en cascada, enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software.
 En música, a Cascada, grupo alemán de eurodance.
 En geografía y transporte, Estación Cascada es una estación ferroviaria en el Partido de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, Argentina.